Walk ist der Titel folgender Lieder:

 Walk (Pantera-Lied), Lied der US-amerikanischen Metal-Band Pantera (1993)
 Walk (Kwabs-Lied), Lied des britischen Sängers Kwabs (2014)